Никола́й Степа́нович Ша́тов (, Шатово Котельнического уезда Вятской губернии — , ) — полковник РККА, затем подполковник ВС КОНР.

Биография 
Родился в русской семье крестьян-середняков. В 1913 окончил сельскую школу в селе Гостево, в 1915 окончил два класса высшего начального училища в Котельниче. Участник Гражданской войны, в РККА с 23 марта 1919, добровольно вступил стрелком в 1-й армейский запасной полк в Вятке. Член ВКП(б) с 1928 или 1929.

В начале Великой Отечественной войны являлся начальником артиллерийского снабжения (заместителем начальника артиллерии округа по артиллерийскому снабжению) Северо-Кавказского военного округа. Во второй половине октября 1941 года Н. С. Шатова вызвали в штаб Северо-Кавказского военного округа к маршалу Г. И. Кулику, приехавшему инспектировать в связи с прорывом немцев к Таганрогу, где приказали доложить об обеспечении вооружением двух только что сформированных дивизий и о срочной эвакуации артиллерийских складов. Кулик обвинил Шатова во вредительстве, а когда тот начал оправдываться, выхватил пистолет, после чего избил в присутствии других офицеров и выгнал.

Шатов дезертировал и целый месяц укрывался в Ростове, затем пришёл в уже оккупированный немцами Таганрог и 29 ноября 1941 сдался. Был помещён в Хаммельбургский лагерь в июле 1942. Вскоре вступил в «РТНП» и стал председателем комитета, являлся инспектором управления пропаганды КОНР. С 26 июня 1944 на службе в РОА, с ноября того же года инспектор артиллерийского отдела штаба ВС КОНР. 9 мая вместе со штабом сдался представителям 26-й пехотной дивизии. До конца августа 1945 содержался в лагерях военнопленных, и в сентябре выдан американцами советской администрации и помещён в лагерь № 292 ОКР «СМЕРШ».

Перевезён в Москву, в конце марта 1946 признал себя виновным во всех предъявленных обвинениях. По приговору ВКВС СССР в ночь на 1 августа того же года повешен во дворе Бутырской тюрьмы.

См. также 
 Список подсудимых процесса над «власовцами»

Литература 
 
  — М.: Вече, 2001. — М.: Вече, 2003. — М.: Вече, 2008.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Биографические данные некоторых руководителей и сотрудников КОНР

Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:Русская освободительная армия
Военнопленные СССР
Нереабилитированные
Исключённые из КПСС
Казнённые в 1946 году
Члены ВКП(б)
Казнённые военные преступники
Казнённые за государственную измену
Повешенные в СССР
Лишённые воинского звания
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в Бутырской тюрьме